Турнір проводився вперше.

Титул виграла Софія Кенін, здолавши в фіналі Анну-Лену Фрідзам з рахунком 6–2, 4–6, 6–4. У другому колі Кенін врятувала матчпойнт проти Жаклін Крістіан.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щаслива лузерка
  Леслей Паттінама Керкгове

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

2020 Singles
Lyon Open (WTA) - Singles
2020 у французькому спорті